Mecze Mistrzostw Świata w grupie A odbywały się w dniach 14, 15, 19, 20 oraz 25 czerwca.

Dwie najlepsze drużyny z grupy A (Urugwaj i Rosja) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy B (Hiszpania i Portugalia).

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Mecze

Rosja – Arabia Saudyjska 

 Piłkarz meczu:
  Dienis Czeryszew

Egipt – Urugwaj 

 Piłkarz meczu:
  Mohamed El-Shenawy

Rosja – Egipt 

 Piłkarz meczu:
  Dienis Czeryszew

Urugwaj – Arabia Saudyjska 

 Piłkarz meczu:
  Luis Suárez

Urugwaj – Rosja 

 Piłkarz meczu:
  Luis Suárez

Arabia Saudyjska – Egipt 

 Piłkarz meczu:
  Mohamed Salah

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa A Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018